Уазмон:

 Уазмон — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Абвиль, центр кантона Уазмон.
 Уазмон — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.